Amar Prem (Hindi: अमर प्रेम, Urdu: امر پریم, übersetzt: Unsterbliche Liebe) ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Amar Prem (1948) von N. M. Kelkar 
 Amar Prem (1971) von Shakti Samanta